Адольф II (;  — ) — граф Шауэнбурга, Гольштейна и Штормарна в 1130—1137 годах и с 1142 года, основатель Любека. Сын графа Адольфа I фон Шауэнбург.

Наследовал отцу в двухлетнем возрасте и до совершеннолетия находился под опекой матери.

После смерти императора Лотаря II новый король Конрад III назначил герцогом Саксонии Альбрехта Медведя из рода Асканиев. Новый герцог отобрал у Адольфа II Гольштейн и Штормарн и передал их Генриху фон Бадевиде. Только в 1142 году, после того как Саксония снова досталась Вельфам, Адольф вернул свои владения и получил в придачу Вагрию.

Адольф поощрял переселение гольштейнских колонистов на пограничные территории. В 1143/1144 он основал город Любек на месте бывшего славянского поселения. В 1158 году был вынужден уступить эти земли Генриху Льву.

В 1159 году сопровождал в Италию императора Фридриха Барбароссу.

Со своим соседом, князем бодричей Никлотом, Адольф II долгое время поддерживал союзнические отношения. Однако в 1164 году он решил перейти на сторону Генриха Льва и принял участие в его походе на бодричей. 6 июля 1164 года он погиб в битве при Верхене (недалеко от Деммина) и был похоронен в Миндене.

Семья 
Адольф II был женат на Мехтильде фон Шварцбург-Кефернбург, дочери графа Сиццо II. Их сын Адольф III наследовал отцу в Гольштейне и Вагрии.

Примечания

Источники 
 Karl Jansen: Adolf II. (Graf von Holstein und Stormarn). In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 1, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 106 f.
 Heinz Maybaum: Adolf II., Graf von Holstein. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 1, Duncker & Humblot, Berlin 1953, ISBN 3-428-00182-6, S. 78 (Digitalisat).

графы Гольштейна
правители Европы XII века